Urumi bezeichnet:

 eine postulierte Tupí-Sprache der Ramarama-Sprachfamilie
 Urumi (Schwert), ein flexibles Schwert, das in der südindischen Kampfkunst Kalarippayattu eingesetzt wird